Paluku ist der Familienname folgender Personen:

 Julien Paluku Kahongya (* 1968), kongolesischer Politiker; Gouverneur von Nord-Kivu
 Melchisedec Sikuli Paluku (* 1952), kongolesischer Geistlicher, Bischof von Butembo-Beni